Maarschalkerweerd (gebied), gebied in of bij Utrecht langs de Kromme Rijn
Sportpark Maarschalkerweerd, sportaccommodatie in Utrecht

Personen
Pieter Maarschalkerweerd (1812-1882), een Nederlands orgelbouwer
Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915), een Nederlands orgelbouwer, zoon van bovengenoemde